Il doppio del torneo di tennis Andorra Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Denis Golovanov e Tuomas Ketola che hanno battuto in finale Julián Alonso e Jairo Velasco, Jr. 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Daniel Melo /  Alexandre Simoni (semifinali)
 Denis Golovanov /  Tuomas Ketola (Campioni)

 Noam Okun /  Antonio Prieto (primo turno)
 Julián Alonso /  Jairo Velasco, Jr. (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Andorra Challenger 2001